Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1980 — 18-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 20 мая 1980 года по 12 февраля 1981 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «УНАМ Пумас».

Зональный турнир

Североамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Третий раунд

Центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

Сальвадорский клуб «Сантьягуэньо» вышел во второй раунд автоматически. Согласно RSSSF ряд источников утверждает, что это произошло благодаря отказу  коста-риканского клуба «Картахинес».

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

Результаты остальных матчей неизвестны, но суринамский «Робингуд» одержал победу над «Дефенс Форс» из Тринидада и Тобаго.

Третий раунд 

Результаты матчей неизвестны, но суринамский «Робингуд» одержал победу над земляками из клуба «Трансвааль».

Финальный этап

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1980
1980 год в футболе
1981 год в футболе